Bärbel Köster – ex canoista tedesca
 Bettina Köster – cantante, sassofonista e attrice tedesca
 Luis Köster – cestista uruguaiano

Pagine correlate
Koster